Чемпионат Европы по фигурному катанию 1996 года проходил с 22 по 28 января 1996 года в Софии (Болгария). Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное фигурное катание, парное катание и в спортивных танцах на льду. В соревнованиях приняло участие рекордное количество спортивных делегаций из 33 стран.

У мужчин золотую медаль завоевал представитель Украины Вячеслав Загороднюк. У женщин победила представительница России Ирина Слуцкая. Среди пар победу одержали представители России Оксана Казакова и Артур Дмитриев, в танцах чемпионами Европы стали представители России Оксана Грищук и Евгений Платов.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Список призёров чемпионатов Европы (танцы)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Софии
1996 год в фигурном катании
Январь 1996 года
Спорт в Болгарии в 1996 году
Фигурное катание
Международные соревнования по фигурному катанию в Болгарии
Чемпионаты Европы в Болгарии